Guoqing bezeichnet:

 Guoqing (Baxoi) (郭庆乡), Gemeinde im Kreis Baxoi im Autonomen Gebiet Tibet
 Guoqing (Jiangcheng) (国庆乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jiangcheng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Guoqing (Tianjia’an) (国庆街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tianjia’an der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui